Bastrop (Louisiane)
 Bastrop (Texas)
 Comté de Bastrop au Texas